Мёрзлая земля:

 Мёрзлая земля (фильм)
 Мёрзлая земля (сериал)